Тейм () — имя собственное голландского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Тейм, Лаклан (род. 1988) — австралийский гребец-байдарочник.
 Тейм, Сим (род. 1941) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции нападающего за команды «Алкмар ’54», «Аякс» и АЗ’67.
 Тейм, Хенк (род. 1938) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции защитника за команды «Алкмар ’54», «Аякс» и АЗ’67.

Составные фамилии 
 Албердингк Тейм, Йозеф Алберт (1820—1889) — нидерландский писатель, поэт, издатель и художественный критик.